Korpus kan syfta på:
från latinets corpus (plural corpora) med betydelsen "kropp"

 Korpus (språkdata) – en stor samling språkliga data
 Korpuslingvistik – metoden att använda en korpus för språkstudier
 Korpus – storleken på en typografiskt punkt, se Typografisk punkt
 Korpus –  en figur i Kalle Ankas universum, se Magica de Hex 
 Korpus – samlingsnamn för skålar, vaser, och kannor i silver, se Silverkorpus

Se även
 Corpus
 Corpus (olika betydelser)